Austin Kincaid, née le  a Asheville (Caroline du Nord), est une actrice pornographique américaine.

Biographie 
Elle a d'abord été serveuse, puis a travaillé comme danseuse et animatrice. Après cela, elle a tourné pour des magazines et des concours nus où elle a gagné "Best Nude Pornographer" et "Best New-Comer" à Miami. Finalement, elle est venue vers l'industrie du porno après avoir rencontré un producteur et elle a commencé par faire trois scènes lesbienne.
Son premier tournage porno était à Atlanta pour le site Naughty America. Certaines de ses productions incluent Naughty Office 8, Slime Ballin et Big Titty Moms. Elle a également joué dans un certain nombre de productions en ligne pour Naughty America.
Elle est également apparue sur Milf Lessons en tant que professeur.

Filmographie sélective

Nominations et récompenses 
AVN Awards en 2007
 Best Supporting Actress in a Film (Fade to Black 2)
 Best Actress in a Film (To Die For)
 Best Group Sex Scene in a Film (True Hollywood Twins)
 Best Group Sex Scene in a Film (Fade to Black 2)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Actrice pornographique américaine
Naissance en janvier 1980
Naissance à Asheville